Kabinett Sukselainen steht für folgende Regierungen Finnlands:

 Kabinett Sukselainen I (1957)
 Kabinett Sukselainen II (1959 bis 1961)